Tingelstad  hat mehrere Bedeutungen:

 Tingelstad,  der Name einer Ortschaft in der Kommune Gran, Innlandet, Norwegen

Tingelstad ist der Familienname folgender Personen:

 Bud Tingelstad (1928–1981),  US-amerikanischer Autorennfahrer 
 Kathy Tingelstad (* 1958), US-amerikanische Politikerin und Mitglied des Repräsentantenhauses von Minnesotae
 Marit Tingelstad, norwegische Politikerin der Senterpartiet und Mitglied des Storting  
 Oscar Adolf Tingelstad, Professor für Psychologie und Pädagogik am Luther College (Iowa)  

Siehe auch: 
 Alte Kirche Tingelstad  (Tingelstad gamle kirke), eine Kirche aus dem 13. Jahrhundert in Tingelstad in Norwegen
 Tingelstad Kirche  (Tingelstad kirke), eine Kirche aus dem 19. Jahrhundert in Tingelstad 
 Schiffsfahne von Tingelstad, eine Schiffsfahne aus dem 12. Jahrhundert